Alexander Rosenbaum (1951) – cantautore, attore e scrittore russo, fino al 1991 sovietico
Alisa Zinov'yevna Rosenbaum, nota anche come Ayn Rand (1905-1982) – scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense di origine russa
Erika Rosenbaum (1980) – attrice canadese
Helmut Rosenbaum (1913-1944) – militare tedesco
Maud Rosenbaum (1902-1981) – pesista e tennista statunitense naturalizzata italiana
Michael Rosenbaum (1972) – attore, regista, produttore cinematografico e doppiatore statunitense
Peretz Rosenbaum, noto come Paul Rand (1914-1996) – designer statunitense
Therese Rosenbaum (1774-1837) – soprano austriaco